Фили́пп Трофи́мович Рыба́льченко () — советский военачальник, генерал-майор (1943). В 1947 году арестован, лишён званий, наград и позднее расстрелян. Посмертно реабилитирован 11 апреля 1956 года.

Биография 
Родился 13 августа 1898 года в селе Скуносово (ныне в Путивльском районе Сумской области).

В Русской императорской армии с февраля 1917 года. В Красной гвардии с ноября 1918 года. В Красной Армии с января 1919 года. По окончании гражданской войны Рыбальченко с апреля 1921 года, после расформирования дивизии, командовал взводом в 195-м и 196-м пограничных батальонах, а с декабря — в 395-м стрелковом полку 44-й стрелковой дивизии. С января 1922 года находился на учёбе в Киевской высшей военно-педагогической школе, а по её расформировании с февраля 1923 года — в 3-й Киевской военно-инженерной школе. По завершении учёбы с сентября 1923 года проходил службу в 1-й Петроградской военно-инженерной школе, командир взвода, помощник командира роты. С августа 1927 года — слушатель Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, с 1929 года член ВКП(б), с мая 1931 года — начальник штаба 73-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии Украинского военного округа (УВО). С июля того же года — помощник начальника отдела боевой подготовки штаба УВО, с февраля 1933 года — помощник начальника штаба 80-й стрелковой дивизии, с января 1935 года — начальник штаба и врид начальника Киевской пехотной школы. Имея большой опыт штабной работы, Рыбальченко подготовил труд «Управление стрелковым батальоном в бою», который вышел двумя изданиями в 1933 и 1935 годах. С марта 1936 года служил в штабе 14-го стрелкового корпуса, начальник 4-го отделения, начальник 1-го отделения, он же — заместитель начальника штаба корпуса. С 16 января 1940 года — начальник штаба этого корпуса, в этой должности участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 годов, за что был награждён орденом Красной Звезды. По окончании боевых действий 14-й стрелковый корпус входил в состав Одесского военного округа и располагался в непосредственной близости от государственной границы в районе Кагул, Рени, Измаил, Килия, Болград.

В начале Великой Отечественной войны Рыбальченко продолжал находиться в той же должности. В конце июня 1941 года корпус вошёл в состав 9-й армии Южного фронта и участвовал в приграничном сражении, в ходе которого осуществлял оборону по восточному берегу реки Прут, отражал наступление немецких и румынских войск северо-западнее города Кишинёва. Затем в тяжёлых условиях отхода войск Южного фронта части корпуса в составе Приморской группы войск (с 19 июля — Отдельная Приморская армия) выполняли задачи по прикрытию приморского (одесского) направления, в конце июля — вели оборонительные бои на восточному берегу реки Днестр в районе Тирасполь — Паланка -Овидиополь. В начале августа корпус был расформирован, а Рыбальченко несколько дней состоял в распоряжении штабов Приморской, 9-й армий и штаба Южного фронта. Затем он был откомандирован в Закавказский военный округ, где Военным советом округа допущен к исполнению должности командира 414-й стрелковой дивизии. Находился в должности в течение двух месяцев, однако проявить себя не сумел и по ходатайству Военного совета округа был на этой должности заменён. С октября 1941 года полковник Рыбальченко — заместитель начальника штаба, он же начальник оперативного отдела штаба 12-й армии. В декабре он был отстранён от должности с формулировкой «за несвоевременное доведение до войск боевого приказа на переход в решительное наступление». С марта 1942 года — исполнял должность командира 414-й стрелковой Грузинской дивизии, находившейся на формировании в ЗакВО в городе Буйнакске. С мая того же года — начальник оперативного отдела штаба Северокавказского военного округа (СКВО), с сентября — начальник штаба 12-го стрелкового корпуса, который дислоцировался в городе Кутаиси и в составе 45-й армии Закавказского фронта нёс охрану государственной границы СССР с Турцией и Ираном. В период с 13 октября по 15 декабря 1942 года полковник Рыбальченко — и. о. командира 12-го стрелкового корпуса. В служебном отзыве на него от 15 октября 1942 года говорилось: «Полковник тов. Рыбальченко опытный штабной командир. В течение 13 лет почти беспрерывно работает в штабах на самых различных должностях… Штабную и, в частности, оперативную работу знает очень хорошо… Оперативный кругозор хороший. В обстановке корпуса и армии разбирается хорошо…»

С апреля 1943 года — заместитель командира 12-го стрелкового корпуса. По личной просьбе он был направлен в действующую армию на 1-й Украинский фронт. С апреля 1944 года исполнял должность заместителя командующего 4-й танковой армией, с мая — начальник штаба 3-й гв. армии, в этой должности участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции. Впрочем, по оценке командующего армией гв. генерал-полковника В. Н. Гордова, генерал-майор Ф. Т. Рыбальченко «для начальника штаба армии подготовлен не в полном объёме. Отсутствие опыта командования соединением в мирное время и во время войны в сильной степени сказывается на его деятельности, в силу чего все вопросы, связанные с применением всех средств армии в операции и боевой подготовке, не охватывает…» В декабре 1944 года он был освобождён от должности начальника штаба армии с формулировкой «по неподготовленности по этой должности» и находился в распоряжении ГУК НКО. С марта 1945 года — заместитель командующего 4-й гв. армией 3-го Украинского фронта, которая участвовала в Балатонской и Венской наступательных операциях.

После Великой Отечественной войны генерал-майор Рыбальченко в той же должности. С января 1946 года — начальник штаба ПриВО. С июля 1946 года в запасе.

Арестован 4 января 1947 года. Арест по запросу Абакумова был санкционирован лично Сталиным. Приговорён к расстрелу Верховным Судом СССР 25 августа 1950 года по обвинению по ст. 58-11 УК РСФСР. Из приговора Рыбальченко Ф. Т.: «Обвиняется в измене Родине. Вместе со своими сообщниками …Гордовым и …Куликом возводил злобную клевету на советский строй, руководителей ВКП(б) и правительства. Будучи сторонником реставрации капитализма в СССР, заявлял о необходимости свержения Советской власти, делал вражеские выпады против главы Советского государства и совместно со своими единомышленниками во вражеских целях стремился упразднить политический аппарат в Советской Армии…»

Расстрелян 25 августа 1950 года. Место захоронения — Москва, Донское кладбище. По другим источникам дата и место смерти — 6 марта 1953 года город Куйбышев, ныне Самара.

Посмертно реабилитирован 11 апреля 1956 года Верховным судом СССР.

Награды 
Награждён:
 Орден Ленина (21.02.1945),
 Орден Красного Знамени (03.11.1944),
 Орден Кутузова 2-й степени (11.08.1944),
 Орден Отечественной войны 1-й степени (28.04.1945),
 Орден Красной Звезды (19.05.1940),
 Орден Красной Звезды (31.03.1943),
 Медали.

См. также
 Кулик, Григорий Иванович
 Гордов, Василий Николаевич

Примечания

Литература 
 Книга памяти Самарской области.
 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Военные теоретики
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1950-е годы